Cupolino – parte di un aereo
Cupolino – parte della carenatura di una motocicletta.